Alphonse Desjardins (Charles-Alphonse Desjardins) (1841–1912), homme politique canadien et ancien maire de Montréal;
 Alphonse Desjardins (Gabriel-Alphonse Desjardins) (1854–1920), fonctionnaire et journaliste canadien, cofondateur des caisses Desjardins
 Maison Alphonse-Desjardins, maison historique située à Lévis (Québec), Canada
 Pavillon Alphonse-Desjardins (Université Laval), bâtiment de l'Université Laval situé à Québec
 Prix Alphonse-Desjardins, prix littéraire québécois
 Complexe sportif Alphonse-Desjardins, centre sportif à Trois-Rivières (Québec), Canada